Anachina () – nazwa toponimów w Rosji

 Anachina – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Anachina – wieś w obwodzie orłowskim

Zobacz też 
 Anach – przełęcz z mitologii Śródziemia

Strony ujednoznaczniające